Albaner steht für:

 Albaner, ein Volk auf der Balkanhalbinsel
 Albaner (altgriechisch Ἀλβανοί Albanoi, lateinisch Albani), die Bewohner des antiken Reiches Albania im Kaukasus
 Albaner (Pferd), auch Mysekaja-Pferd genannt, ein aus Albanien stammendes Kleinpferd 
 einen italischen und latinischen Stamm auf der Appenninenhalbinsel, in Nachbarschaft und Rivalität zum antiken Rom, siehe Albaner Berge und Alba Longa